Гаусто́рия — термин в ботанике и микологии.
 Гаустория в ботанике, или пята́, — орган питания и прикрепления к субстрату у паразитических растений или растительных форм, не способных к самостоятельному питанию (например, спорофитов мхов).
 Гаустории в микологии  — боковые ответвления гиф паразитических грибов, проникающие в клетки организма-хозяина.